

Села:
 Вітерник — Воєводина, округ Південно-Бацький, община Нові-Сад.
 Вітерник — гора в гірському масиві Сербії, поруч із кордоном Косово.

Вітерник — село Далмації в Хорватії.